La fusion mentale vulcaine est une technique de science-fiction permettant la télépathie ou l'empathie dirigée, entre deux êtres pensants sous le contrôle d'un Vulcain.

Technique 
La fusion vulcaine se réalise entre deux êtres dont l'un d'eux est Vulcain.
C'est ce dernier qui dirige la fusion.
L'autre partenaire, appelé parfois récipiendaire, est censé être consentant sinon la fusion peut-être ressentie comme un viol.

Pour atteindre l'état de fusion mentale, l'initiateur utilise une forme de digipuncture en appliquant ses doigts sur quelques points du visage, quand l'être en a un. 
L'initiateur répète en même temps la phrase : « Votre esprit dans mon esprit, mon esprit dans le vôtre » .

Lorsque la fusion est établie, un échange complet de la mémoire (connaissances, émotions...) se fait entre les deux êtres.

La fusion est généralement brève, quelques minutes, et parfois brutalement interrompue. Mais les effets peuvent perdurer et être rapprochés au katra.

Culture 
Cette technique particulièrement intime, similaire à un acte sexuel, fait partie de l'héritage culturel vulcain.
Elle renforce le fait que les Vulcains sont des êtres très, trop, « sensibles » et « émotifs » comme en témoigne le violent pon farr. C'est par une pratique assidue d'une ataraxie stoïque qu'ils tempèrent leurs émotions et se soumettent à un comportement logique dépourvu de passions.

La digipuncture, quant à elle, est à rapprocher de la technique de la prise vulcaine.

Il semblerait que la culture vulcaine (et un peu romuliennne) soit le fruit de l'affinité de Gene Roddenberry pour le bouddhisme-shinto et de la culture japonaise.

Les fusions mentales dans les séries

Les Voleurs d'esprit 
Dans ce neuvième épisode de la première saison de Star Trek, Spock extrait l'information de l'esprit tourmenté de Van Gelder qui ne peut pas dévoiler consciemment la vérité qui permettrait de sauver Kirk.

Les Mines de Horta 
Dans ce vingt-cinquième épisode de la première saison de Star Trek, Spock utilise la fusion mentale vulcaine avec une forme de vie intelligente, la Horta, mais dépourvue de moyens de communication compatibles avec ceux des humanoïdes.

Le Korrigan 
Dans ce troisième épisode de la deuxième saison de Star Trek, Spock utilise encore la fusion mentale vulcaine pour extraire des informations sur une autre forme d'intelligence, artificielle celle-ci, de la sonde spatiale Nomade.

Illusion 
Dans ce troisième épisode de la troisième saison de Star Trek, Spock utilise la fusion mentale pour restaurer la mémoire de Kirk. Le Vulcain aura cette phrase anecdotique « Cet esprit... c'est... un individu extrêmement dynamique ».

Au-delà du Far West 
Dans ce sixième épisode de la troisième saison de Star Trek, Spock met à profit la fusion mentale pour induire une contre-hypnose dans l'esprit de Kirk, McCoy et Scotty plongés dans l'univers trop réaliste de OK Corral.

Sarek 
Dans ce vingt-troisième épisode de la troisième saison de la Star Trek : La Nouvelle Génération, l'Ambassadeur Sarek âgé de plus de 200 ans et atteint d'un mal menant à un délabrement émotionnel accéléré et irréversible, intervertit son mental avec celui du Capitaine Jean-Luc Picard afin de conclure une délicate entente avec une race non humanoïde qui n'acceptait d'autre interlocuteur.

Réunification, Partie 2 
Dans ce huitième épisode de la cinquième saison de Star Trek : La Nouvelle Génération, la fusion mentale entre Picard et Spock permet la réconciliation posthume de ce dernier avec son père, Sarek. Lors de sa précécente fusion mentale avec Picard, l'Ambassadeur avait en effet laissé des traces de son amour paternel et avait souhaité que son fils en prenne conscience.

Fusion Mentale 
Dans ce seizième épisode de la deuxième saison de Star Trek: Voyager, La fusion mentale de Tuvok avec Lon Suder est précisément le thème de cet épisode, montrant à quel point cette technique peut s'avérer dangereuse.

Les fusions mentales dans les films

Star Trek 3 : À la recherche de Spock (1984) 
La fusion mentale est utilisée à plusieurs reprises.
 Sarek ausculte l'esprit de Kirk pour découvrir ce qui est advenu du katra de Spock
 Sarek découvre ainsi que Spock a transmis son katra dans l'esprit de McCoy.
 Et enfin, T'Lar procède à la fusion mentale simultanément avec McCoy et Spock pour restaurer l'esprit de ce dernier.
Une autre forme de « digipuncture » vulcaine dans ce film, celle de Saavik aidant Spock à traverser le Pon farr.

Star Trek 6 : Terre inconnue (1991) 
Spock « extorque » dans l'esprit de Valeris la liste des conspirateurs qui essaient de faire échouer les négociations de paix entre la Fédération des planètes unies et l'Empire Klingon. Cette attitude fut jugée si peu canonique que, dans le roman de Star Trek VI, Spock obtient la permission « mentale » de pénétrer l'esprit de Valeris. Les cris de cette dernière seraient provoqués lorsqu'elle partagea la mort et la renaissance de Spock, ce qui l'emmènerait à dire « J'étais déjà morte, avant ».

Star Trek (2009)

Le vieux Spock utilise la fusion mentale pour faire voir au jeune Kirk d'où il vient, et ce qui lui est arrivé, pour expliquer la raison de sa présence.

Voir aussi 
http://memory-alpha.org/fr/wiki/Fusion_mentale_vulcaine

Culture de Star Trek